Иэн Трейси (; род. 26 июня 1964, Ванкувер, Канада) — канадский актёр.

Карьера 
Начал сниматься в кино с 11 лет. В 1980-х и 1990-х годах снимался в таких фильмах, как «Путешествие Нэтти Ганн», «Клин клином», «Слежка», «Человек с пистолетом», «Освободите Вилли 3: Спасение» и многих других.

В 1998 году Иэн Трейси прошёл кастинг на роль полицейского Мика Лири в сериале «Следствие ведёт Да Винчи», и снимался в нём вплоть до 2005-го. Затем, с 2005 по 2007 снимался в остросюжетном канадском телесериале «Разведка», в котором он получил главную роль, лидера крупной преступной группировки и наркобарона Ванкувера Джимми Рирдона. Роли в этих проектах, автором которых выступил Крис Хэддок, принесли актёру три номинации на премию «Джемини».

В 2013 году Трейси досталась небольшая роль в фильме «Человек из стали» Зака Снайдера — он сыграл грубоватого дальнобойщика по имени Ладлоу, который вступает в перепалку с Кларком Кентом на Аляске.

В 2015 году снялся в независимом фильме Кайла Райдаута «Эдвард» в роли бывшего губернатора Калифорнии Лиланда Стэнфорда.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Канады